Det finns fler artiklar om personer med namnet Jurij Morozov:

För politikern och premiärministern i Sydossetien, se Jurij Morozov (politiker)
För den ryske musikern, se Jurij Morozov (musiker)